Harmony Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Harmony Hills (Delaware)
 Harmony Hills (Maryland)
 Harmony Hills (Tennessee)